Григорий Чириков:
 Чириков, Григорий Осипович (1882—1936) — русский советский художник-реставратор, коллекционер.
 Чириков, Григорий Сергеевич (1835—1881) — русский историк и библиограф. Примечания